Константи́н Ильи́ч Широ́нин () — советский оператор неигрового кино, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1981).

Биография 
Родился в селе Новосергиевское (ныне Новосергиевский район, Оренбургской области) в семье рабочего-железнодорожника.

В 1928 году вступил в ВЛКСМ. Учился на опе­раторском факультете Государственного института кинематографии, который окончил в 1932 году. С мая того же года работал оператором на Московской кинофабрике «Союзкинохроника». С февраля 1937 года на несколько месяцев был направлен на Иркутскую студию кинохроники, работал и на Свердловской студии кинохроники.

С августа 1941 года был откомандирован Главным ПУ РККА в распоряжение Забайкальского военного округа. С января 1943 года работал в киногруппе Северо-Западного фронта, с декабря 1943-го — на 2-м Прибалтийском, преимущественно в пехоте, и с ноября 1944-го — 2-м Белорусском фронтах.

…считаю его профессионально сильным работником. <…> Широнин оператор дисциплинированный. В боевой обстановке ведет себя спокойно и смело.Широнин — хороший организатор. Ему сравнительно легко удаётся проведение слож­ных съёмок. 

В апреле 1945 года во время выполнения боёвого задания в паре с Яковым Смирновым в порту Данцига получил тяжёлое ранение, сделавшее его инвалидом войны.

По выходу из госпиталя, с ноября 1945 года — вновь на ЦСДФ.Кроме фильмов является автором сюжетов для кинолетописи и кинопериодики: «Железнодорожник», «Московская кинохроника», «Новости дня», «Пионерия», «Сибирь на экране», «Советский воин», «Советский патриот», «Советский спорт», «Союзкиножурнал», «Фитиль».Автор мемуаров военного времени «На Латвийской земле», опубликованных в сборнике «Их оружие — кинокамера» (1970, 1984).

Член КПСС с 1948 года, член Союза кинематографистов СССР (Москва) с 1957 года.

Семья 
 сын — Олег Константинович Широнин
 сын — Игорь Константиновна Широнин
 дочь — Ольга Константиновна Широнина, работала на ЦСДФ.

Фильмография 
 Оператор

  — Первая победа ''(совместно с В. Будиловичем, Н. Самгиным, Э. Тросманом, П. Русановым)
  — Бухта Тикси
  — В колхозе «Закалённый боец»
  — День нового мира ''(в соавторстве)
  — Гвардейцы тыла
  — День войны ''(в соавторстве)
  — На Забайкальских рубежах ''(в соавторстве)
  — Битва за Прибалтику ''(в соавторстве; не завершена)
  — В логове зверя (фронтовой спецвыпуск № 4) ''(в соавторстве)
  — Восьмой удар ''(в соавторстве)
  — В Померании (фронтовой спецвыпуск № 5) ''(в соавторстве)
  — День танкистов ''(в соавторстве)
  — 1 Мая ''(ч/б вариант; в соавторстве)
  — Великий всенародный праздник ''(в соавторстве)
  — День победившей страны ''(в соавторстве)
  — Советские инженеры ''(совместно с В. Доброницким)
  — 1 Мая ''(ч/б вариант; в соавторстве)
  — В. И. Ленин ''(в соавторстве)
  — 1 Мая 1949 года ''(цветной и ч/б вариант; в соавторстве)
  — XXXI Октябрь ''(в соавторстве)
  — День Воздушного Флота СССР ''(в соавторстве)
  — По почину москвичей ''(в соавторстве)
  — Слава труду ''(в соавторстве)
  — Сталевары
  — 1 Мая 1951 года ''(в соавторстве)
  — Соревнования мастеров спорта
  — Соревнования сильнейших горнолыжников ''(совместно с Ю. Леонгардом, Н. Соловьёвым)
  — Великое прощание ''(в соавторстве)
  — Встреча футболистов СССР — Албания ''(в соавторстве)
  — День авиации
  — «Жиронда» (Франция) — «Динамо» (Москва) ''(в соавторстве)
  — Первая весна ''(в соавторстве)
  — Славный юбилей
  — Финские гости в Советской стране ''(в соавторстве)
  — Финско-советская дружба ''(в соавторстве)
  — ДОСААФовцы изучают ПАЗ</small>
  — Пребывание в СССР делегации Великого национального собрания Румынии ''(в соавторстве)
  — Праздник нового мира ''(в соавторстве)
  — Современная Монголия ''(СССР — МНР; в соавторстве)
  — День нашей жизни ''(в соавторстве)
  — Имени Ленина ''(совместно с А. Истоминым)
  — Покорители Енисея
  — Московская кольцевая
  — Парламентская делегация Боливии в СССР ''(совместно с А. Воронцовым, Д. Каспием)
  — Перебазировка мобильного башенного крана МБТК-80 ''(совместно с А. Козаковым)
  — В од­ном колхозе
  — Солнце дружбы над Суданом ''(совместно с О. Лебедевым)
  — У само­го Красного моря ''(совместно с А. Савиным)
  — Южный Йемен
  — Библиотека поэта
  — Весна коммунизма ''(в соавторстве)
  — Недаром помнит вся Россия
  — На Волге
  — Дворцы пионеров
  — Водоструйный очиститель
  — Субботник
  — Конституция СССР
  — Основной закон великой страны ''(в соавторстве; в титрах не указан)
  — Планы и жизнь

 Режиссёр
  — Перебазировка мобильного башенного крана МБТК-80 ''(совместно с А. Козаковым)
  — Дворцы пионеров

Награды и звания 
 орден Отечественной войны II степени (21 февраля 1945)
 медаль «За взятие Кенигсберга» (1945)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1981)
 орден Отечественной войны I степени (1985)
 6 медалей СССР

См. также 
 Список фронтовых кинооператоров Второй мировой войны

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Кинодокументалисты
Персоналии:ЦСДФ
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР